Одрику́р:

 Одрикур (Haudricourt) — французская коммуна департамента Приморская Сена;
 Одрикур, Андре-Жорж (André-Georges Haudricourt; 1911—1996) — французский лингвист, ботаник, географ и этнолог.